Mužská čtyřhra Libéma Open 2022 probíhala v první polovině června 2022. Do deblové soutěže rosmalenského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. V letech 2020 a 2021 se nekonal pro pandemii koronaviru. Obhájcem titulu z roku 2019 byl britsko-americký pár Dominic Inglot a Austin Krajicek, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal druhý nasazený, nizozemsko-britský pár Wesley Koolhof a Neal Skupski, který ve finále zdolal australské turnajové čtyřky Matthewa Ebdena s Maxem Purcellem. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a figurovali na čele klasifikace párů pro závěrečný Turnaj mistrů. Získali pátou společnou trofej, pátou v probíhající sezóně a první na travnatém povrchu. Jejich celková zápasová bilance v odehrané části sezóny činila 39–9. Koolhof na okruhu ATP Tour vybojoval dvanáctý deblový titul a pro Skupského to bylo jedenácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Libéma Open 2022